L'edizione 1954-55 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del First Vienna FC.

Capocannoniere del torneo fu Richard Brousek del SC Wacker, con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 First Vienna FC Campione d'Austria 1954-55.
 Wiener Sport-Club e Wacker ammesse alla Coppa Mitropa 1955.
 LASK Linz|Linzer ASK e Schwarz-Weiß Bregenz retrocesse.
 Il Rapid fu invitato dall'Équipe alla Coppa dei Campioni 1955-1956 quale squadra più titolata del paese.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
Fußball-Bundesliga (Austria)